Youth — второй японский студийный альбом южнокорейского бойбенда BTS. Был выпущен 7 сентября 2016 года. Состоит из 13 песен.

Коммерческий успех 
В первый день после релиза было продано 44 547 копий альбома, за что он дебютировал на вершине Oricon Daily Album Chart. Позже продажи перешагнули порог в 100 тысяч, за что пластинка получила золотую сертификацию.

Список композиций

Чарты

Продажи и сертификации

Примечания 

Альбомы BTS